Agaricus (lateinisch) steht für

 Pilz, siehe Champignons
 Zunderschwamm